Visegrád poate fi:

 Visegrád, oraș în județul Pesta, Ungaria;
 Višegrad, oraș situat în estul Bosniei și Herțegovinei;
 Grupul de la Visegrád, organizație de cooperare formată din Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria;
 Vișegrad, sat în regiunea Kărdjali, Bulgaria.